Pillich ist der Familienname von
 Theodor Pillich (1902–1988), stellvertretender Bereitschaftsführer der Technischen Nothilfe in Warschau

Pillich ist der ehemalige Name des Ortes Pillig.